Fábio de Jesus Oliveira (Ipatinga, 1981. március 30. –), ismert nevén Fábio Oliveira, honosított togói brazil labdarúgó-középpályás.

További információk 

1981-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Togói labdarúgók
Az Avaí FC labdarúgói
Az AF Chapecoense labdarúgói
Az Oeste FC labdarúgói
A Botafogo FC (SP) labdarúgói
A CA Sorocaba labdarúgói
Az América FC (RN) labdarúgói
A CA Linense labdarúgói
A Treze FC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek